Áron Szilágyi kan syfta på:

* Áron Szilágyi (född 1977), ungersk musiker
 Áron Szilágyi (född 1990), ungersk fäktare